Cancelli ima više značenja:
 Cancelli, Ancona
 Cancelli, Avellino
 Cancelli, Firenze